«Венди Ву: Королева в бою» — фильм студии Disney Channel 2006 года. В главных ролях Бренда Сонг и Син Коямадa. Коямада играет китайского монаха, который приходит к Венди, американской школьнице, которая, по его словам, является реинкарнацией женщины-воительницы и единственной, кто может спасти мир от злобного духа.

В ночь премьеры количество зрителей фильма составило 5,7 миллионов, что сделало фильм пятым по количеству просмотров. Фильм также получил высший рейтинг на канале Disney Channel Japan. Также «Венди Ву» побила рекорды в Великобритании и в Европе, сделав канал «Дисней» самым популярным детским каналом в Европе.

Почти все сцены снимались в Окленде, Новая Зеландия. Для рекламы Дисней выпустил несколько товаров, основанных на фильме.

Сюжет 
Венди Ву — обычный американский подросток, но её жизнь встает с ног на голову, когда к ней приходит буддийский монах (Син Коямада) и рассказывает ей, что она — реинкарнация всемогущей женщины-воина, жившей в древности, и теперь только она может уничтожить духа, желающего уничтожить мир. Долгие годы её предки сражались с ним. Монах начинает тренировать её, учить искусству боя. Вначале Венди не соглашается, но затем понимает опасность, грозящую миру. Злой дух способен вселяться в любого человека, и только Венди способна остановить его в момент решающей битвы.

В ролях

Нестыковки 
 В разных сценах движение машин противоположно; люди ездят по разным сторонах дороги.
 В сцене, где Венди тренируется в парке, можно увидеть вершину Скай Тауэр поверх вершин деревьев.
 Когда Венди играет в футбол, девушки из другой команды специально разбегаются с её пути, притворяясь, что их сбили. Также они перестают играть, когда Венди готовится ударить по мячу.

Дата выхода

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страница на сайте Disney Channel США
 Disney Channel Великобритания
 
 Венди Ву: Королева в бою  на TV.com

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы США
Телефильмы 2006 года
Детские фильмы США
Диснеевские фильмы
Молодёжные комедийные фильмы США
Фильмы о реинкарнации
Фильмы о школе
Буддизм в массовой культуре
Оригинальное кино канала Disney
Комедийные боевики
Фильмы о боевых искусствах